Jacques Bertin peut désigner :
 Jacques Bertin de La Hautière (1909-2002), une personnalité militaire de la Manche ;
 Jacques Bertin (1946-), un chanteur, poète et journaliste français ;
 Jacques Bertin, (1918-2010), un cartographe français.